Бейлз — фамилия. Известные носители:
 
 Бейлз, Элисон (род. 1985) — американская баскетболистка.